Okręty US Navy o nazwie USS  "Cincinnati":
 Pierwszy  był kanonierką rzeczną. W służbie od 1862. Dwa razy zatopiony w bitwie i podnoszony. Sprzedany w 1866.
 Drugi  był krążownikiem. W służbie w latach 1894-1919.
 Trzeci  był krążownikiem lekkim. W służbie od 1924, złomowany w 1946.
 Czwarty  był okrętem podwodnym typu Los Angeles. W służbie w latach 1978-96.

Cincinnati